Cornaleto ima više značenja:
 Cornaleto, Cremona
 Cornaleto, Genoa